

Медвежка — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область

Медвежка — селище, Нейський район, Костромська область
 Медвежка — присілок, Омутинський район, Тюменська область